Die Osk Malaysian Open 2000 fanden vom 5. bis 9. Juli 2000 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Es war mit 20.500 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Simon Parke, der das Turnier bei der letzten Austragung 1995 gewann. Im Endspiel setzte sich Ong Beng Hee gegen John Williams mit 16:17, 15:6, 15:8 und 15:10 durch.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Kenneth Low einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
2000